Stockedt ist der Name folgender Orte:

 Stockedt (Gemeinde Michaelnbach), Ortschaft von Michaelnbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Stockedt (Gemeinde Ottnang), Ortschaft von Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich